El topónimo Mercurín puede hacer referencia a:

 Mercurin, lugar español de la parroquia de Anceis, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mercurín (Boimorto), parroquia civil española y lugar del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mercurín (Folgoso de Caurel), aldea española de la parroquia de Seoane, del municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
 Mercurín (Órdenes), parroquia civil española del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mercurín (Valle de Oro), barrio español de la parroquia de Recaré, del municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo, Galicia.